Cnidium nullivittatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kun Tsun Fu. Cnidium nullivittatum ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
nullivittatum